Valombre ( en anglais) est le premier tome de la séquence des avatars, écrit par Richard Awlinson, publié en France chez Fleuve noir en 1994, puis paru dans sa traduction intégrale et en grand format chez Milady en 2008. L’histoire se déroule dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés.

Roman sur les Royaumes oubliés
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1994